Барон Райалин, Саломон Мауриц фон (; , Карлскруна — ) — шведский адмирал.

Биография 
Родился 25 августа 1757 года в Карлскруне в семье ландсхёвдинга Блекинге барона Юхана Райалина (1715—1786) и Барбары Элеоноры фон Герттен.

В 1773 году произведён в фенрики армейского флота. С 1780 по 1782 годы состоял на службе во французском военно-морском флоте и по возвращении на родину стал быстро продвигаться по карьерной лестнице.

В 1785 году Райалин был назначен первым шведским губернатором острова Сен-Бартельми. Этот пост он занимал до 1787 года, когда получил должность ландсхёвдинга Готланда. В этой должности он состоял более двадцати лет, однако непосредственно исполнял обязанности лишь непродолжительное время, так как ему часто доверялись иные поручения.

Во время русско-шведской войны 1788—1790 годов в качестве главнокомандующего шхерным флотом 26 августа 1789 года участвовал в сражении у Порккалы.

В 1791 году Райалин стал контр-адмиралом. В 1791—1794 годах был генерал-интендантом флота, а в 1799 году произведён в вице-адмиралы. В 1801—1809 годах в качестве действительного генерал-адъютанта делал доклады королю по вопросам морского флота.

С началом русско-шведской войны 1808—1809 годов командовал шхерным флотом, однако в октябре 1808 года попросил о снятии с этого поста.

В 1809 году Карл XIII произвёл Райалина в адмиралы, а в 1812 году назначил ландсхёвдингом Евлеборгского лена. Уже в 1813 году он подал со всех постов в отставку.

Умер 23 сентября 1825 года в Стокгольме. Церемония отпевания проходила в , похоронен на кладбище церкви Святой Клары.

Со смертью в 1826 году его брата баронская ветвь рода Райалинов пресеклась.

Семья 
С 1787 года был женат на Фредрике Ловисе Егершёльд.

Награды 
 Орден Меча
 рыцарский крест (RSO1kl) (1779)
 большой рыцарский крест с брошью в виде меча (RmstkSO1kl) (28 августа 1789)
 командорский крест (KSO1kl) (1797)
 большой крест (KmstkSO) (1801)
 Французский орден Военных заслуг

Примечания

Источники 
 Nordisk familjebok. B. 22. — Stockholm, 1915.
 Svenskt biografiskt handlexikon. — Stockholm, 1906.

Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Адмиралы Швеции
Военные моряки Франции
Сен-Бартельми
Губернаторы Швеции